Detta är en lista över singelettor på Topplistan (1975–1997), Hitlistan (1998–2007), Sverigetopplistan (2007–). Den singel som har legat längst på första plats (i 20 veckor) är "Yes Sir, I Can Boogie" med Baccara från 1977.

Den singel som legat längst på Sverigetopplistan totalt är "Blinding lights" med The Weeknd. Den placerade sig på listan första gången den 6 december 2019 och har nått sin nittionionde vecka den 22 oktober 2021. Näst längst har "Levels" med Avicii legat. Den låg på listan i 98 veckor, från den 11 november 2011 till den 20 september 2013.

1975–1979

1980–1989

1990–1999

2000–2009

2010–2019

2020–

Se även 

 Lista över albumettor på Sverigetopplistan
 Lista över ettor på Kvällstoppen (1962–1975)
 Lista över singelettor på Heatseekerlistan

Källor 
 Sverigetopplistan
 SwedishCharts.com

Noter 

Singelettor på Sverigetopplistan
Musiksinglar
Topplistor